Droga krajowa nr 78 (Polska)
 Droga krajowa nr 78 (Słowacja)